Николай Мажара:
 Мажара, Николай Константинович (1911—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Мажара, Николай Юрьевич (род. 1977) — российский пианист, композитор и музыкальный педагог.